Фабро:

 Фабро — коммуна в Италии, располагается в регионе Умбрия, подчиняется административному центру Терни.
 Фабро, Лучано (1936—2007) — итальянский художник, скульптор и теоретик искусства.